Oranienbaum (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Slot Oranienbaum nabij de Duitse stad Oranienbaum
Lomonosov (tot 1948: Oranienbaum), een Russische stad 
Paleizencomplex Oranienbaum, een residentie van de Russische tsarenfamilie